Shangri-La steht für:

 Shangri-La, sagenumwobener fiktiver Ort im Himalaya
 Shangri-La (Dêqên), Stadt im Autonomen Bezirk Dêqên der Tibeter in der chinesischen Provinz Yunnan
 Shangrilá, Badeort in Uruguay
 Xangri-lá (ausgesprochen Shangri-La), Gemeinde in Brasilien
 Shangri-la (Ostantarktika), Tal im Viktorialand in der Antarktika
 Shangri-La (Titan), Region auf dem Titan
 Shangri-La-See, See in Pakistan
 Shangri-La Valley, Tal auf der Lagotellerie-Insel, Antarktika

 Shangri-La, 1953 in Camp David umbenannter Landsitz des US-Präsidenten
 Shangri-La, Anwesen von Doris Duke auf Hawaii
 Living Shangri-La, Wolkenkratzer in Vancouver
 Shangri-La (Toronto), Hochhaus in Toronto

 Shangri-La Hotels and Resorts, weltweite Hotelkette
 USS Shangri-La (CV-38), Flugzeugträger der Essex-Klasse
 Shangri-La-Dialog, jährliche Sicherheitskonferenz in der Region Asien-Pazifik
 Shangri-La Air, ehemalige Fluggesellschaft in Nepal

 Shangri-La (Musical), Broadway-Musical von 1956, verfilmt 1960 als TV-Produktion und 1973 als Kinomusical
 Shangri-La (Album), Studioalbum (2004) von Mark Knopfler
 Shangri-La (Light Novel), Light-Novel-Reihe von Eiichi Ikegami

 In den Fesseln von Shangri-La, Film von Frank Capra
 The Shangri-Las, US-amerikanische Girlgroup